Гран-при Португалии 1986 года — четырнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1986 года. Прошёл на трассе Эшторил в Португалии. Соревнования состоялись 21 сентября 1986 года.

Гонка 

|}

 Гонщики команды Williams принесли ей 80-й подиум, и досрочную победу в Кубке конструкторов. Впервые в истории Ф1 эта награда была завоёвана благодаря японским двигателям (марки Honda).
 50-й Гран-при для двигателей TAG, и 40-й подиум для них.

Ссылки 
 
 
 
 Обзор гонки на f1news.ru

Гран-при Португалии